Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Nordost ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Nordost seit ihrer Gründung 1991. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die zweite Mannschaft von Hansa Rostock führt die 181 Teams umfassende Tabelle an.

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Oberliga Nordost.

Fußnoten 

Oberliga Nordost
Ewige Tabelle